Manuel Corrales puede hacer referencia a:

 Manuel Corrales Gonzáles, futbolista peruano;
 Manuel Corrales González, bailaor español;
Manuel Corrales González  exgobernador de la Provincia de Copiapó en Chile.
 Manuel Corrales Nebot, futbolista español;
 Manuel Corrales Gallego, tirador español.